Liste Swadesh de 207 mots en français et en Kichwa de l'Imbabura.

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste Swadesh du quechua

Kichwa
Langue kichwa
Langue quechua